Барано́вский (Барано́вская) — русская, польская и еврейская (ашкеназская) фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Барановский 
 Барановский, Август Николаевич (1830—1897) — русский метеоролог.
 
 
 
 Барановский, Андрей Юрьевич (род. 1946) — советский медицинский работник, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории.
 Барановский, Антоний (более известен как Анта́нас Барана́ускас; 1835—1902) — католический прелат, епископ, литовский поэт и языковед.
 Барановский, Артём Николаевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Барановский, Болеслав (1844—1916) — польский педагогический писатель.
 Барановский, Борис Евгеньевич — главный балетмейстер Московского театра оперетты, заслуженный артист России (1997).
 Барановский, Валентин Дмитриевич (1944—2016) — советский геодезист и фотограмметрист.
 Барановский, Валентин Яковлевич (1934—2023) — советский военачальник, контр-адмирал.
 
 
 Барановский, Владислав (1885—1939) — польский журналист, музыкант и дипломат.
 Барановский, Войцех (ок. 1550—1620) — епископ, соратник и друг польского канцлера Яна Замойского.
 Барановский, Всеволод Степанович (1853—1921) — русский генерал, брат генерал-лейтенанта Л. С. Барановского и дядя генерал-майора В. Л. Барановского.
 Барановский, Гавриил Васильевич (1860—1920) — русский архитектор, гражданский инженер, издатель и историк искусства.
 Барановский, Георгий Дмитриевич (1895—1977) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Барановский, Герман Алексеевич (1926—2007) — советский специалист в области радиосвязи, кандидат технических наук, лауреат Госпремии СССР.
 Барановский, Дмитрий Ярославович (род. 1979) — украинский бегун-марафонец.
 Барановский, Егор Иванович (1821—1914) — русский гражданский губернатор, тайный советник.
 Барановский, Зыгмунт (1933—1985) — польский офицер госбезопасности, полковник.
 Барановский, Игнатий (1833—1919) — польский медик, профессор Варшавского университета.
 Барановский, Лев Степанович (1855 — не ранее 1919) — русский генерал-лейтенант.
 Барановский, Леонид Андреевич (1953—2013) — советский футболист.
 Барановский, Мечислав (1851—1898) — польский педагог.
 
 
 
 
 
 Барановский, Станислав Осипович (1876—1938) — русский и советский кораблестроитель, начальник Опытового бассейна, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Барановский, Степан Иванович (1817—1890) — русский педагог, картограф, изобретатель в области кораблестроения и транспорта.
 Барановский, Тадеуш (1910—1993) — польский, советский и украинский биохимик, член Польской АН.
 Барановский, Христофор Антонович (1874—1941) — финансист, министр УНР.
 Барановский, Ян (1800—1879) — польский астроном.
 Барановский, Ян Юзеф (1806—1888) — польский инженер-изобретатель, экономист и филолог.
 Барановский, Ярослав Владимирович (1906—1943) — деятель ОУН.



Составные фамилии 
 Абрамович-Барановский, Сергей Семёнович (1866—1932) — русский юрист и военный деятель.

Топонимы 
 Барановский — посёлок в Почепском районе Брянской области России.
 Барановский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области России.
 Барановский — посёлок в Надеждинском районе Приморского края России.
 Барановский — станция Дальневосточной железной дороги, Россия.
 Барановский район — административная единица в составе Средневолжского края РСФСР, 1930-е.
 Барановский район — административная единица на западе Житомирской области Украины.
 Барановский сельский округ — административно-территориальная единица в Хостинском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края.
 
 
 Барановский тоннель — автомобильный тоннель в селе Барановка, соединяющий Лазаревский и Центральный районы в Сочи.

См. также 
 Барановски, Герман
 Туган-Барановские — о дворянском роде

Примечания